Qarajaq bezeichnet:
 Qarajaq, Ort im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Qarajaq (Bucht, Kangaatsiaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qarajaq (Bucht, Nanortalik), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qarajaq (Fjord), Fjord im Distrikt Qasigiannguit, Grönland